Александр Егорович Воронов (псевдоним Дусер; 24 февраля 1965, Ленинград, СССР) — российский музыкант, сооснователь и бессменный ударник группы Tequilajazzz.

Биография 
Родился 24 февраля 1965 года в Ленинграде. 

С 1982-го по 1988-й учился в Санкт-Петербургской медицинской академии, закончил джазовое училище. Первый музыкальный коллектив, в котором принимал участие, назывался «Летний сад. Затем играл в группах «Комиссары Австралии» (во время работы в этом коллективе появился псевдоним «Дусер»), «Ноль», «Пупсы» и «Объект насмешек». 

В 1992-м году после гастролей в Германии группа «Пупсы» прекратила существование, и Александр Воронов вместе с гитаристом Константином Федоровым и бас-гитаристом Евгением Фёдоровым основали группу «Tequilajazzz». Параллельно Александр Воронов и Евгений Федоров играли в группе «Honey Sacrifice» («Дельфины» впоследствии), но вскоре сконцентрировались только на работе в «Текиле». 

Работал диджеем на радиостанции «Катюша». После успешного выступления группы Tequilajazzz в 1996 году на фестивале «Учитесь Плавать» появилась сплетня о том, что гитарист Rage Against the Machine Том Морелло пытался переманить Дусера к себе.

В июле 2010 года, после семнадцати лет существования (за это время было записано семь альбомов), группа «Tequilajazzz» распалась. Александр Воронов вместе с Константином Фёдоровым основали группу «KOD», где ведущую роль взял на себя последний, но проект не был успешным, и вскоре Дусер уже принимал участие в творчестве других музыкальных коллективов. 

6 октября 2012 года в клубе «Зал ожидания» состоялось воссоединение основателей «Текилы» Евгения Фёдорова и Дусера.

7 февраля 2012 года совместно с Олегом Трубиным (бас-гитара) создал группу Trekinorda, которая преобразовалась в скором времени в трио, третьим участником которой стал Эрнест Шеремет (клавишные). Через год группа выпустила свой дебютный альбом «Летим этим летом».

Творчество

Дискография 
В составе группы Tequilajazzz:
 1994 - Стреляли?..
 1995 - Абориген
 1997 - Вирус
 1998 - Целлулоид
 1999 - 150 миллиардов шагов
 2002 - Выше осени
2007 - Berlin (сингл)
 2009 - Журнал живого
 2018 - НЕБЫЛО
2021 - Камни
Совместно с группой SKAFANDR:

 2012 - GLAZ

Фильмография 
 1999 — «Железная пята олигархии» — собрат по оружию

Примечания 

Tequilajazzz
Музыканты XXI века
Ударники России
Авангардные музыканты
Джазмены России
Перкуссионисты
Экспериментальные музыканты
Родившиеся в 1965 году
Рок-музыканты России
Музыканты группы «Объект насмешек»